Fort Zeelandia peut désigner deux anciens forts néerlandais :
 Fort Zeelandia (Formose) ;
 Fort Zeelandia (Suriname).